Сен-Мартен-де-Ре:

 Сен-Мартен-де-Ре — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, на острове Ре.
 Сен-Мартен-де-Ре — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.